Damernas turnering vid de olympiska vinterspelen 2006 bestod av 8 lag. Lagen delades inledningsvis upp i två grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till slutspel. Turneringen vanns till slut av Kanada som besegrade Sverige i finalen med 4-1.

Medaljfördelning

Deltagande lag
De fyra topplagen från IIHF:s världsrankinglista − Kanada, USA, Finland och Sverige − var direktkvalificerade liksom värdnationen Italien. Ryssland, Tyskland, och Schweiz fick de tre sista platserna genom kvalificeringsturneringar.

Grupp A

Grupp B

Kvalificeringsomgång
Spelades 11−14 november 2004 och värdnationer var de som placerade sig på platserna 5−7 vid VM 2004.

Grupp 1
Spelades i Podolsk, Ryssland.

Grupp 2
Spelades i Bad Tölz, Tyskland.

Grupp 3
Spelades i Peking, Kina.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher 5−8

Semifinaler om plats 5−8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutresultat

Referenser

Externa länkar
 2006 Olympic Women Tournament

Damer